Джёрче Петров:
 «Джёрче Петров» — стадион в Скопье, Северная Македония.
 «Джёрче Петров» — женский гандбольный клуб из Скопье, Северная Македония.
 «Македония Джёрче Петров» — футбольный клуб из города Скопье, Северная Македония

См. также 
 Гьорче Петров (ок. 1865 — 1921, София) — болгарский революционер.
 Гёрче-Петров — община в Северной Македонии.